Boustrofedon, een term uit de schriftgeschiedenis
Boustrophedon (album), een studioalbum van Evan Parker
Boustrophedon (printer), een type werkwijze van een printer